Auguste Germain peut désigner :
 Auguste Germain (1862-1915), dramaturge, romancier et journaliste français ;
 Auguste Germain (1878-1942), poète français.